1 ноября
 Теодор Холл (74) — американский физик (занимался наукой в США и Англии), участник Манхэттенского проекта.
 Тимофей Фандеев (81) — советский чувашский музыкант: композитор, баянист, педагог. 
 2 ноября
 Юрий Мейгеш (74) — украинский советский прозаик, педагог, общественный деятель.
 3 ноября
 Вилен Калюта (69) — советский, украинский и российский кинооператор.
 4 ноября
 Дейзи Бейтс (84) — борец за гражданские права в США, журналистка, автор и издатель.
 Григорий Гурвич (42) — театральный деятель, режиссёр, телеведущий.
 Гарольд Регистан (наст. фам. Эль-Регистан) (75) — советский и российский поэт, сын Габриэля Эль-Регистана.
 Геннадий Шадрин (77) — Герой Советского Союза.
 6 ноября
 Савелий Носов (76) — Герой Советского Союза.
 8 ноября
 Юрий Малышев (58) — российский космонавт.
 9 ноября
 Александр Жовтис (76) — русский советский (казахстанский) писатель, литературовед, переводчик, педагог.
 Георгий Тваури (79) — Герой Советского Союза.
 10 ноября
 Стасис Бачкис (93) — литовский дипломат.
 11 ноября
 Александр Аржиловский (51) — советский российский актёр.
 Мэри Кей Бергман (38) — американская актриса, озвучивавшая ряд ролей в кино и на телевидении; самоубийство.
 Артур Калейс (92) — советский и латвийский актёр театра и кино.
 Даниил Проэктор (82) — российский историк. 
 13 ноября
 Фёдор Валиков (73) — советский актёр театра и кино.
 Иван Князев (75) — Герой Советского Союза.
 Владимир Соколов (63) — советский и российский кларнетист, профессор Московской Консерватории, народный артист РСФСР.
 14 ноября
 Аскер Евтых (84) — народный писатель Республики Адыгея.
 Борис Першин (81) — Герой Советского Союза.
 15 ноября
 Геннадий Дагуров (89) — советский бурятский поэт.
 16 ноября
 Василий Быков (79) — Герой Советского Союза.
 Алексей Миронов (75) — советский киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
 Анатолий Москаленко (65) — украинский писатель.
 Даниел Натанс (71) — американский микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1978).
 17 ноября
 Георгий Артозеев (88) — Герой Советского Союза.
 18 ноября
 Евгений Белошейкин (33) — советский хоккеист, вратарь. Мастер спорта СССР международного класса.
 Пол Боулз (88) — американский писатель и композитор.
 Виктор Вольский (78) — Герой Советского Союза.
 Иван Фролов (70) — советский философ.
 19 ноября
 Александр Либерман (87) — российский и американский художник и скульптор.
 Ефим Пригожин (85) — лауреат Ленинской премии.
 Гумер Миннибаев (76) — Герой Советского Союза.
 20 ноября
 Аминторе Фанфани (91) — итальянский политик, многократный Председатель Совета министров страны, один из лидеров ХДП.
 Юрий Чесноков (47) — советский футболист. Мастер спорта международного класса.
 22 ноября
 Иван Балычев (75) — Герой Советского Союза.
 Зоя Корвин-Круковская (96) — русская и шведская художница.
 Борис Костелянец (86) — русский советский литературный критик, литературовед.
 Ефим Эткинд — советский и российский филолог.
 23 ноября
 Лейла Бадирбейли (79) — народная артистка Азербайджанской ССР.
 Владимир Григорьев — советский и российский писатель-фантаст.
 Леа-Тути Лившиц (69) — эстонская художница.
 24 ноября
 Михаил Егоров (81) — передовик советской энергетики, старший мастер Сызранской ТЭЦ Куйбышевэнерго Министерства энергетики и электрификации СССР, Герой Социалистического Труда.
 Геннадий Лебедев (77) — Герой Советского Союза.
 Матео Максимов (82) — цыганский писатель.
 Дмитрий Чаплыгин (81) — генерал-майор Советской армии.
 25 ноября
 Сергей Бадалян (52) — армянский партийный и государственный деятель, умер в результате инфаркта миокарда.
 Владимир Орлов (69) — детский поэт и драматург.
 26 ноября
 Антонио Раксель (77) — мексиканский актёр.
 27 ноября
 Константин Кузнецов (86) — Герой Советского Союза.
 28 ноября
 Денис Зуев (21) — Герой Российской Федерации.
 Геннадий Шкурдь (59) — генерал-майор государственной безопасности.
 29 ноября
 Иван Меркушев — Герой Советского Союза.
 Юдифь Слоним (90) — советский астроном.
 30 ноября
 Владимир Ященко (40) — советский легкоатлет.